Il toponimo Glodeanu può riferirsi a diverse località della Romania:
Glodeanu Sărat, comune del distretto di Buzău
Glodeanu-Siliștea, comune del distretto di Buzău